Приключения Шерлока Холмса () — серия компьютерных игр компании Frogwares в жанре квеста.

Сюжеты всех игр серии основаны на одноименных произведениях известного писателя Артура Конана Дойла, однако являются самостоятельными историями, во главе которых стоят знаменитый детектив Шерлок Холмс и его друг доктор Ватсон. Всего было выпущено девять основных игр серии.

Игры серии 
Разработчиком игр основной серии является Frogwares, в то время как за казуальные игры (с 2011 года) отвечает её подразделение, Waterlily Games. Международным издателем серии игр выступает компания Focus Home Interactive. В скобках приведены названия игр, с которыми игры выходили в России, а также платформы, на которых была выпущена та или иная игра.

Основная серия 
 2002 — Sherlock Holmes: Mystery of the Mummy () (ПК, в 2009 — переиздана на Wii, Nintendo DS, в 2012 — переиздана на iOS)
 2004 — Sherlock Holmes: Secret of the Silver Earring ()  (ПК, мобильные телефоны, в 2011 — переиздана на Wii)
 2006 — Sherlock Holmes: The Awakened () (ПК, в 2012 — переиздана на iOS)
 2008 — Sherlock Holmes: The Awakened Remastered Edition () (ПК; переиздание)
 2007 — Sherlock Holmes versus Arsène Lupin ()  (ПК)
 2010 — Sherlock Holmes versus Arsène Lupin Remastered Edition (ПК; переиздание; выпущено только в цифровом виде)
 2009 — Sherlock Holmes versus Jack the Ripper  () (ПК, портирована на Xbox 360 компанией Spiders)
 2012 — The Testament of Sherlock Holmes () (ПК, Xbox 360, PS3; порт на консоли компании Spiders)
 2014 — Sherlock Holmes: Crimes & Punishments () (ПК, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4)
 2016 — Sherlock Holmes: The Devil's Daughter (дословно: ) (ПК, Xbox One, PlayStation 4)
 2021 — Sherlock Holmes: Chapter One (дословно: ) (ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5)

Казуальные игры 
 2008 — Adventures of Sherlock Holmes: The Mystery of the Persian Carpet () (ПК, Mac)
 2010 — Sherlock Holmes and the Mystery of Osborne House () (Nintendo DS, iOS) (не имеет русской локализации)
 2011 — Sherlock Holmes: The Hound of the Baskervilles () (Nintendo DS, ПК)
 2012 — Sherlock Holmes and the Mystery of the Frozen City () (Nintendo DS) (не имеет русской локализации)

Хронологическая последовательность игр серии

Внешность героев 
Frogwares использует собственный вариант внешности для главных героев игры.

Первый вариант внешности был в первой части игры, «Шерлок Холмс: Пять египетских статуэток».

Совсем иной вид и голоса получили Холмс и Ватсон во второй части, «Шерлок Холмс: Загадка серебряной серёжки». (В то же время русский издатель привлек к озвучиванию Василия Ливанова, сыгравшего Холмса в признанном советском цикле фильмов о сыщике, изобразив Холмса-Ливанова и на обложке).

Начиная с третьей части — «Шерлок Холмс и секрет Ктулху» — и вплоть до пятой, «Шерлок Холмс против Джека Потрошителя», используется другой вариант внешности героев, близкий к классическому видению. (Тем не менее, согласно титрам игр, где выносится благодарность исполнителям ролей Холмса и Ватсона в сериале Granada Television, внешность героев частично могла быть вдохновлена телесериалом).

В шестой игре — «Последняя воля Шерлока Холмса» — внешний вид персонажей был вновь серьезно изменен, кроме того, они стали выглядеть моложе. Дальнейшее развитие этого варианта внешности герои получили в седьмой игре, «Шерлок Холмс: Преступления и наказания».

В восьмой игре серии, Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, внешность главных персонажей была снова изменена. Черты лиц значительно переменились, герои стали выглядеть еще моложе.

В казуальных играх от Frogwares Холмс также выглядел различно: в «Тайне персидского ковра» Холмс и Ватсон выглядят так же, как и в «Секрете Ктулху», «Арсене Люпепе» и «Потрошителе»; совсем иной вид, но близкий к классическому они получают в The Hound of the Baskervilles, и рисованный карикатурно-комичный вид в Mystery of Osborne House  и Mystery of the Frozen City.

См. также 
 Frogwares
 Шерлок Холмс
 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (телесериал) — статья о советской серии фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне
 Приключения Шерлока Холмса (сборник) — статья о первом сборнике рассказов Конан Дойла о Холмсе

Примечания

Ссылки 
 
 

 

Компьютерные игры о Шерлоке Холмсе